Nochistlan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Asunción Nochixtlán (kommunhuvudort), Oaxaca, 
 Nochistlán (ort), Zacatecas, Nochistlán de Mejía, 

Robotskapade Mexikoförgreningar